Футбольная лига в сезоне 2002-03 — 105-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал Портсмут, Второго — Уиган Атлетик, а Третьего — Рашден энд Даймондс.

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион

Плей-офф

Второй дивизион

Плей-офф

Третий дивизион

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига 2002/2003 на RSSSF.com

2002
Футбол в Англии в сезоне 2002/2003
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году
Спорт в Великобритании в 2002 году
Спорт в Великобритании в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003